5-е Панамериканские игры 1967 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 23 июля — 6 августа 1967 года в городе Виннипег.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Дзюдо
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Плавание
  Теннис
  Волейбол
  Водное поло
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт 

  — Некоторые источники считают, что Соединенные Штаты действительно достигли 120 золотых, 63 серебряных и 42 бронзовые медали, несмотря на то, что большинство докладов сводится к 128, 69 и 47, соответственно. В результате в общей сложности 225 медалей, заработанных американскими спортсменами во время игр.

  — B некоторых отчётах сказано, что Канада заработала 12 золотых медалей, 37 серебряных и 43 бронзовых медалей, вместо 17, 39 и 50, соответственно. В результате в общей сложности 92 медали, заработанные канадскими спортсменами во время игр.

  — Некоторые источники считают, что Аргентина завоевала не 13 серебряных медалей и 11 бронзовых медалей, а 14 и 12, соответственно. В результате в общей сложности 30 медалей, заработанных аргентинскими спортсменами во время игр.
  — Некоторые отчёты говорят, что Куба заняла четвёртое место в медальном зачете, опередив Аргентину и Мексику, после завоевания 8 золотых медалей, 14 серебряных медалей и 26 бронзовых медалей. В результате в общей сложности 48 медалей, заработанных кубинскими спортсменами во время игр.

Примечания

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com